

Astronomia 
 R2 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R2 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 R2 – codice vettore IATA di Orenburg Airlines

Matematica 
 R2 – spazio vettoriale bidimensionale dei numeri reali

Scienza 
 R2 – Robonauta lanciato nella spedizione STS-133

Statistica 
 R2 – coefficiente di determinazione di una regressione lineare

Trasporti 
 Autobus urbano di Napoli che attraversa la parte più densa centro cittadino, dalla Stazione Centrale al Teatro di San Carlo e viceversa, percorrendo il Rettifilo, Piazza Borsa e via Medina.
 R2 – tangenziale di Anversa (Belgio)
 R2 – Sigla della Linea 2 dei trasporti ferroviari Cercanias di Barcellona (Spagna) gestita da Rodalies de Catalunya
 R2 – autostrada della Repubblica Slovacca
 Wilmington/Newark Line (Linea R2 Wilmington/Newark) – Tratta ferroviaria degli Stati Uniti
 Warminster Lin (Linea R2 Warminster) – Tratta ferroviaria degli Stati Uniti

Altro 
 R2 – altro nome della proteina CD1
 Subaru R2 – automobile della Subaru
 Nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità la sigla R2 (o RR) indica che un oggetto è considerato molto raro.